Соревнования в плавании на 200 метров брассом (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 1 до 2 августе в Палау Сан Жорди. Приняли участие 43 спортсмена из 36 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Заплывы   (PDF)
 Полуфиналы   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013